Suré, een plaats in Frankrijk
Sûre, een rivier in België en Luxemburg